SEO, Seo o seo puede referirse a:

 Catedral, denominada «seo» principalmente en Aragón y Cataluña, en España;
 La Seo o Catedral del Salvador de Zaragoza;
 Seo de Urgel, ciudad de la provincia de Lérida;
 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife);
 Seo, apellido surcoreano;
 Posicionamiento en buscadores, Search Engine Optimization, por sus siglas en inglés SEO.